Вениами́н Семёнов:
 Семёнов, Вениамин Александрович (род. 1934) — советский и российский метеоролог и педагог.
 Семёнов-Тян-Шанский, Вениамин Петрович (1870—1942) — российский и советский географ.